Lancashire Combination 1897–98 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af seksten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Preston North End FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898